El nombre Julio María Sosa puede referirse a:

 Julio María Sosa (político) (1879-1931) abogado, periodista y político uruguayo.
 Julio María Sosa (médico) (1906-1976) médico uruguayo especializado en histología y neurología.
 Julio María Sosa Venturini (1926-1964) más conocido como Julio Sosa, cantante de tango uruguayo.